osoby noszące nazwisko Schumacher:
 Beat Schumacher (ur. 1964) – szwajcarski kolarz
 Brad Schumacher (ur. 1974) – amerykański pływak i piłkarz wodny, medalista olimpijski
 Cornelius Schumacher (ur. 1969) – niemiecki programista
 David Schumacher (1931–2022) – australijski zapaśnik 
 Friedrich Schumacher – as lotnictwa niemieckiego
 Gus Schumacher (ur. 2000) – amerykański biegacz narciarski
 Hans Schumacher (1906–1948) – niemiecki polityk i zbrodniarz hitlerowski
 Hans-Otto Schumacher (ur. 1950) – niemiecki kajakarz górski, medalista olimpijski 
 Harald Schumacher (ur. 1954) – niemiecki piłkarz i trener piłkarski
 Heinrich Christian Schumacher (1780–1850) – niemiecko-duński astronom
 Heinrich Christian Friedrich Schumacher (1757–1830) – duński lekarz, botanik, profesor akademicki
 Joel Schumacher (1939–2020) – amerykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy
 Kurt Schumacher (1895–1952) – niemiecki polityk, przywódca Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD)
 Michael Schumacher (ur. 1969) – niemiecki kierowca Formuły 1
 Mick Schumacher (ur. 1999) – niemiecki kierowca wyścigowy
 Ralf Schumacher (ur. 1975) – niemiecki kierowca Formuły 1
 Sandra Schumacher (ur. 1966) – niemiecka kolarka szosowa, medalistka olimpijska 
 Schumacher (ur. 1986) – brazylijski piłkarz
 Stefan Schumacher (ur. 1981) – niemiecki kolarz szosowy

inne:
 (5704) Schumacher – planetoida
 Schumacher – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Ontario.